

Lieux

France 
 Moulès, village de la commune d'Arles (Bouches-du-Rhône).
 Ancien nom de la commune de Moulès-et-Baucels (Hérault).

Homonymie de toponyme